Robledo Noe Gutarra Ramos (La Oroya, Junín; 16 de octubre de 1960) es un político peruano. Fue congresista de la república durante el periodo parlamentario 2020-2021.

Biografía
Nació en La Oroya, departamento de Junín, el 16 de octubre de 1960. No cuenta con estudios superiores. 

Desde el año 2005 forma parte del FREPAP.

Carrera política
Como tal se presentó de candidato a regidor de la municipalidad provincial de Chanchamayo en las elecciones municipales de 1993 y candidato a congresista por Junín en las elecciones generales del 2001 sin obtener representación en ninguno de ellos.

Congresista 
En las elecciones extraordinarias del 2020 fue candidato a congresista por el departamento de Junín por el partido Frente Popular Agrícola del Perú  obteniendo la representación.

Gutarra se mostró a favor de la vacancia del presidente Martín Vizcarra durante los dos procesos que se dieron para ello, el segundo de los cuales terminó sacando al expresidente del poder. El congresista apoyó la moción siendo uno de los 105 parlamentarios que votó a favor de la vacancia del presidente Martín Vizcarra.

Referencias

Juninenses (Perú)
Yaulinos
Oroyinos
Congresistas de Perú 2020-2021
Congresistas por Junín
Miembros del Frente Popular Agrícola del Perú